Впервые чемпионат Полтавской области по футболу состоялся в 1938 году.

Победители всех чемпионатов

Примечания

Ссылки 
 ФК «Ворскла»: Все чемпионы области
 Новости чемпионата Полтавской области по футболу на сайте Полтавщина Спорт
 Турнирная таблица, результаты и новости чемпионата Полтавской области на сайте FootBoom: Аматорський футбол

См. также 
 Кубок Полтавской области по футболу
 Федерация футбола Полтавской области

Футбол в Полтавской области
Региональные чемпионаты Украины по футболу